Il singolare  del Guzzini Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Stéphane Bohli ha difeso il titolo dell'anno precedente battendo in finale Adrian Mannarino 6–0, 3–6, 7–6(5).

Teste di serie

  David Guez (quarti di finale)
  Stéphane Bohli (campione)
  Jan Hernych (secondo turno)
  Josselin Ouanna (semifinali)

 Igor Sijsling (primo turno)
 Niels Desein (primo turno)
 Ruben Bemelmans (primo turno)
 Guillermo Alcaide (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Guzzini Challenger 2010